Карелия може да се отнася за:
 Карелия – историко-географска област в Северна Европа
 Република Карелия – автономен субект в състава на Руската федерация
 Карело-Финска ССР - самостоятелен субект в СССР през периода 1940-1956 г.
 Карелска автономна съветска социалистическа република – Автономна република в състава на СССР, предшественик на република Карелия.
 Северна Карелия и Южна Карелия – административни области (maakunta) на съвременна Финландия
 Карелия (провинция) – историческа провинция на Швеция, впоследствие част от Финландия
 Тверска Карелия – етнографска област в Централна Русия
 „Карелия“ – подводница на СССР (1989), после Русия (1991)
 „Карелия“ – телерадиокомпания в Петрозаводск
 „Карелия“ – вестник в Петрозаводск, Р. Карелия
 „Карелия“ – хотели в Петрозаводск и Санкт Петербург
 „Карелия“ – футболен клуб в Петрозаводск (2011)
 „Карелия“ – марка български цигари
 Carelia – литературно списание в Петрозаводск, Р. Карелия на финландски език
 Karelia – френска музикална група (2000-)
 The Karelia – шотландска музикална група (1996-1998)
 Karjala – марка финландска бира

Вижте също 
 Карелски провлак – ивицата земя между Ладожкото езеро и Финския залив